Sezona Formule 1 1951 je bila druga sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 28. oktobra 1951 z dirko za Veliko nagrado Švice, končala pa 28. oktobra 1951 z osmo dirko sezone za Veliko nagrado Španije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1951.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko.
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev.

Točke prikazane zgoraj so tiste, ki so štele za prvenstvo, vse osvojene točke pa so v oklepaju.

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1951
1951 v športu